Mittivakkat bezeichnet:
 Mittivakkat (Berg, Ammassalik, östlich), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Mittivakkat, Berg mit Gletscher im Distrikt Ammassalik, Grönland, siehe Mittivakkat-Gletscher
 Mittivakkat (Berg, Ittoqqortoormiit), Berg im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland